65. Mistrzostwa Nigerii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 23 do 25 czerwca  2011 w Calabar.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Nigerii w Lekkoatletyce 2010

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nigerii
2011 w Afryce
Nigeria w XXI wieku
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce